Der Bangkok Football Club () ist ein thailändischer Fußballverein aus der Hauptstadt Bangkok. Der Verein spielt in der Thai League 3 (Bangkok Metropolitan Region), der dritthöchsten Spielklasse Thailands

Der Verein ist auch unter dem Nickname The Iron Bulls () bekannt.

Geschichte 
Der Verein wurde 1999 als Bangkok Bravo Football Club gegründet. 2010, als Natthaphol Teepsuwan den Verein übernahm, änderte er den Namen des Vereins in Bangkok Football Club. 2007 spielte der Verein in Thailands zweiter Liga, der Thai Premier League Division 1. Zum Ende der Saison wurde man elfter und musste den Weg in die Drittklassigkeit antregen. Von 2008 bis 2010 spielte der Verein in der Regional League Division 2. Nachdem man die Saison 2010 als Meister abschloss, stieg man wieder in die zweite Liga auf. Bis 2017 spielte man in der Thai Premier League Division 1. Als siebzehnter stieg man dann wieder in die Thai League 3, die dritte Liga Thailands, ab. Die Saison 2018 schloss man mit einem fünften Platz ab.

Stadion 
Seit Anfang 2020 trägt der Verein seine Heimspiele im Bangkok University Stadium in Khlong Luang in der Provinz Pathum Thani aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 1000 Personen und ist Eigentum der Universität Bangkok.

Spielstätten

Erfolge 
 Regional League Division 2 – Bangkok: 2010 
 Thai League 3 – Bangkok Metropolitan Region: 2021/22 (2. Platz)

Spieler 
Stand: 27. Januar 2023

Trainer

Beste Torschützen seit 2011

Saisonplatzierung

Sponsoren

Weblinks 
 Vereinswebsite
 
 
 
 Bangkok FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Bangkok FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Bangkok FC bei facebook.com

Einzelnachweise / Erläuterungen 

Fußballverein aus Bangkok
Gegründet 1999